Osoby o tym nazwisku:
 Bert Steines – niemiecki lekkoatleta
 Günther Steines – niemiecki lekkoatleta, olimpijczyk